

Желязо — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Желязо — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства